Dunal se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Felix Dunal
 Michel Félix Dunal